РМЖ может означать:
 Русский медицинский журнал
 Российский медицинский журнал
 Рак молочной железы